Hampton Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hampton Island (Georgia)
 Hampton Island (Charleston County, South Carolina)
 Hampton Island (Fairfield County, South Carolina)

in Australien:
 Hampton Island (Queensland)